Giro kan syfta på:

 Giro – ett sätt att överföra pengar
 Autogiro (betalningssätt) – ett sätt att sköta betalningar automatiskt genom överföring på förfallodagen från ett bankkonto
 Bankgirot – en svensk clearingorganisation
 Plusgirot – ett varumärke för Nordeas betalningstjänster i Sverige
 Giro d’Italia – ett professionellt cykellopp för herrar
 Gīrō – ett distrikt i Afghanistan

Se även 
 Gyro